Filipe La Féria
La Feria North
La Feria (Texas)

Desambiguação